Караваєв Володимир Опанасович

 Караваєв Володимир Опанасович (1864 — 1939) — український ентомолог, доктор біологічних наук.
 Караваєв Володимир Опанасович (1811 — 1892) — доктор медицини, один з організаторів медичного факультету в Києві та перший його декан (1843—1847).